SAB kan syfta på:
SAB:s klassifikationssystem för bibliotek.
SAB - sopran, alt och baryton - de tre stämmorna i en trestämmig blandad kör.
 SAB, anropssignalen för Göteborg radio